Marko Jurić (bubnjar), bubnjar Belfast Fooda
Marko Jurić (savate), predsjednik Hrvatskog savate saveza
Marko Jurić (Hrvatski nogometni savez), glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza
Marko Jurić (nogometaš), hrv. nogometaš
Marko Jurić (političar), političar iz redova bačkih Hrvata
Marko Jurič, publicist